Учбула́г () — название населённых пунктов в Азербайджане:
 Учбулаг — село в Гёйгёльском районе.
 Учбулаг — село в Физулинском районе.

См. также 
 Ушбулак
 Уч-Булак